Francosko-ruske vojne je naziv za več vojn med Rusijo in Francijo:

Glej tudi 

 seznam vojn